Bahnhof Buckow steht für:

 Bahnhof Buckow (Märkische Schweiz), Bahnhof in Buckow (Märkische Schweiz), Landkreis Märkisch-Oderland
 Bahnhof Buckow (b Beeskow), Haltepunkt in Buckow (Rietz-Neuendorf), Landkreis Oder-Spree

Siehe auch:
 Bahnhof Berlin Buckower Chaussee, Haltepunkt der S-Bahn Berlin